Niemcy:
 Kalbe (Milde) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Altmarkkreis Salzwedel
 Kalbe – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Rotenburg (Wümme)

Zobacz też:
 Calbe (Saale)